Pöppelmannbrücke bezeichnet:
 Pöppelmannbrücke (Grimma), Muldebrücke in Grimma
 Pöppelmannbrücke (Nossen), Freiberger Muldebrücke in Nossen